Maro steht für:
 Maro (Gattung), Spinnengattung aus der Familie der Linyphiidae
 die kurze Form des tahitianischen Wickelrocks für Männer, siehe Pareo  

Maro heißen folgende geographische Objekte:
 Maro (Fluss) in Indonesien
 Maro Reef, das größte Korallenriff der Hawaiiinseln
 Maro (Málaga), Ortsteil von Nerja in Spanien

Maro oder Maró ist der Name folgender Personen:
 Maro (Märtyrer) († Ende des 1. Jahrhunderts), Gedenktag am 15. April
 Maro (Sängerin) (* 1994), portugiesische Sängerin
 Antonio Máro (* 1928), peruanischer Künstler
 Bernd Maro (1949–2022), deutscher Bildhauer

 Maro Engel (* 1985), deutscher Rennfahrer
 das Cognomen des römischen Dichters Vergil (70 v. Chr.–19 v. Chr.)

Maro, Weiteres:
 MaroVerlag

Siehe auch:
 K-Maro, Marø
 Marö, Maroh; Maron, Marot